

Personaggi immaginari 
Alicia Lindbergh – personaggio della soap opera Tempesta d'amore

Persone 
Anne Morrow Lindbergh – scrittrice e aviatrice statunitense
Charles August Lindbergh – politico statunitense; padre di Charles Lindbergh
Charles Lindbergh – aviatore statunitense
Pelle Lindbergh – hockeista su ghiaccio svedese
Peter Lindbergh – fotografo tedesco

Altro 
Lindbergh – sobborgo di Atlanta, Stati Uniti d'America
Lindbergh – cratere lunare
Lindbergh – manga
Lindbergh Field – aeroporto internazionale di San Diego
Lindbergh - Lettere da sopra la pioggia – album di Ivano Fossati
Sega Lindbergh – scheda di sistema arcade sviluppata da SEGA

Pagine correlate 
Lindberg (disambigua)